Il doppio del torneo di tennis Lippstadt Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filip Dewulf e Martin Laurendeau che hanno battuto in finale David Engel e Peter Nyborg 7-6, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

 Marius Barnard /  Mark Petchey (primo turno)
 Donald Johnson /  Leander Paes (primo turno)

 Ģirts Dzelde /  Vladimir Gabričidze (primo turno)
 Branislav Stankovič /  Richard Vogel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lippstadt Challenger 1993